Ententeich ist der Eigenname folgender Gewässer:

 Ententeich (Brühl), einer der Villeseen im rheinländischen Brühl
 Ententeich (Pankow), einer der Karower Teiche in Berlin-Pankow
 Ententeich (Duingen), ein See im Leinebergland
 zentraler Teich im Naturschutzgebiet Auf dem Stein, siehe Auf dem Stein (Menden)
 Ententeich in Soest, Nordrhein-Westfalen, siehe Großer Teich (Soest)
 Ententeich (Rosenburg), Stillgewässer in der Gemeinde Rosenburg-Mold in Niederösterreich

Siehe auch:
 Entensee
 Entenweiher